Milena je lahko:
 Milena, žensko osebno ime
 Milena, Caltanissetta - naselje v pokrajini Caltanissetta, Sicilija, Italija